Мали Београд може да означава:

 Мали Београд (Бачка Топола), насеље у општини Бачка Топола.
 Мали Београд (Нови Сад), градска четврт Новог Сада.